Arizona pode ser:

Localidades
 Arizona, estado dos Estados Unidos
 Arizona City (Arizona), região nos Estados Unidos
 Arizona (Atlántida), cidade hondurenha.
 Arizona Village, região censo-designada dos Estados Unidos
 Centro-Norte do Arizona, região centro-norte do Arizona
 Norte do Arizona, região norte do estado do Arizona
 Nordeste do Arizona, região nordeste do estado do Arizona
 Território de Arizona, território dos Estados Unidos existente de 1893 a 1912

Cinema
 Arizona (filme de 1918), com Douglas Fairbanks
 Arizona (filme de 1931), com John Wayne
 Arizona (filme de 1940), com Jean Arthur e William Holden
 Arizona Express, filme de 1924 com Evelyn Brent
 In Old Arizona, filme de 1929 com Warner Baxter e Edmund Lowe
 'Neath the Arizona Skies, filme de 1934 com John Wayne
 The Arizona Cowboy, filme de 1950 com Rex Allen
 Toughest Man in Arizona, filme de 1952 com Joan Leslie
 Arizona Raiders, filme de 1965 com Audie Murphy
 Raising Arizona, filme de 1987 com Nicolas Cage
 Arizona Dream, filme de 1993 com Johnny Depp
 Arizona to Broadway, filme de 1993 com James Dunn
 Arizona sur, filme argentino de 2007

Esporte
 Arizona Cardinals, equipe de futebol americano dos Estados Unidos
 Arizona Coyotes, equipe de hóquei no gelo
 Arizona Diamondbacks, equipe de beisebol dos Estados Unidos
 Futebol Club Arizona, equipe de futebol dos Estados Unidos
 Northern Arizona Suns, equipe de basquetebol dos Estados Unidos
 Sporting Arizona Futebol Club, equipe de futebol dos Estados Unidos
 Arizona Stadium, estádio de futebol americano em Tucson, Arizona
 Arizona Tennis Classic, torneio de tenis

Outros usos
 793 Arizona, asteroide
 USS Arizona (BB-39), navio de guerra dos EUA
 Arizona Strip, região do Arizona ao norte do rio Colorado
 Arizona Zervas, rapper norte-americano
 Miss Arizona USA, concurso que elege o representante do Arizona no concurso Miss USA
 Phoner to Arizona, canção da banda Gorillaz
 Memorial do USS Arizona, memorial do ataque a Pearl Harbor, no Havaí
 Universidade do Arizona, universidade pública no Arizona
 Universidade do Norte do Arizona, universidade pública do norte do Arizona